

Fier : adjectif
 Du bas latin ferus (sauvage), l’adjectif fier a plusieurs significations :
 La première signification est hautain comme dans faire le fier.
 La deuxième signification est l’orgueil comme dans être fier de son travail.
 La troisième signification est la noblesse comme dans avoir une âme fière.
 La quatrième signification est considérable, mais avec un sens populaire et péjoratif, comme dans un fier imbécile.
 La cinquième signification est aigre, acide en parlant de la sensation du goût (Lorraine, Champagne, Franche-Comté).

Fier : rivière 
Le Fier est une rivière-torrent de Haute-Savoie qui se jette dans le Rhône après une course de 66 kilomètres.

En géographie, le Fier est une baie ouverte sur la mer comme le Fier d'Ars sur l'île de Ré.

Fier (se) : verbe 
Du latin populaire fidare (confier). Se fier à, signifie donner sa confiance à.

Fier : ville
 Fier est une ville de l’Albanie.

Navires 
Plusieurs navires de la Marine royale français ont été nommés Le Fier :
 Le Fier, vaisseau de ligne de 76 canons, lancé en 1682
 Le Fier, vaisseau de ligne de 90-94 canons, lancé en 1694
 Le Fier, vaisseau de ligne de 60-62 canons, lancé en 1745

Acronyme 
 FIER : Fonds d'intervention économique régional (Québec)

Personnalités 

 Alexandr Fier (1988-), joueur d'échecs brésilien ;
 Anton Fier (1956-2022), batteur, compositeur et chef d'orchestre américain.